

Nom de famille 

 Eugène Casalis (1812 -1891), missionnaire protestant français
 Georges Casalis (1917-1987), pasteur et théologien protestant français
 Marie-France Casalis (1941-), activiste sociale française

Autres 
 Rivierre-Casalis, une ancienne entreprise française